Cranberry Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Cranberry Township (Alleghany County, North Carolina)
 Cranberry Township (Avery County, North Carolina)
 Cranberry Township (Ohio)
 Cranberry Township (Butler County, Pennsylvania)
 Cranberry Township (Venango County, Pennsylvania)